Bot (anatomie), een onderdeel van het skelet
Botweefsel, het bot als weefsel
Been (materiaal), botten als materiaal
Robot, een machine
Bot (computerprogramma), een zelfstandig computerprogramma dat menselijke taken overneemt
Computergestuurde tegenstander in een computerspel
Bot (dier), een soort platvis
Bot (gedrag), een manier van reageren als menselijk gedrag
Bot (Tarragona), een gemeente in de provincie Tarragona in de Spaanse autonome regio Catalonië
Ubosot, een gebouw in een boeddhistische tempel in Thailand
De Bot (Duits: Der Butt), een roman van Günter Grass uit 1977
Laars (Vlaams: bot), een bepaald type schoeisel

Personen:
Ben Bot, een Nederlands minister van Buitenlandse Zaken
Coen Bot, een voormalig schipper van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
René Bot, een Nederlands voetballer
Theo Bot (ambtenaar), plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Theo Bot (politicus), een KVP-politicus uit de jaren vijftig en zestig
Tineke Bot, een Nederlands beeldhouwster en schilderes

Organisatie:
 Bijzonder Ondersteuningsteam, een speciale eenheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid